Péguri est le nom de famille de 4 accordéonistes et facteurs d'accordéon du début du .
 Félix Péguri (18?-1906), immigré italien, facteur d'accordéons installé à Paris dans les années 1900.
Trois de ses cinq fils :
 Charles Péguri (1879-1930), facteur d'accordéon, accordéoniste, compositeur français, à l'origine de l'un des tout premiers bals musette.
 Michel Péguri (1883-1958), accordéoniste et compositeur prolifique français.
 Louis Péguri (1894-1972), accordéoniste et bandonéoniste français, inventeur pour le bandonéon du système uni-sonore dit « Péguri », compositeur, animateur radio et auteur d'un des premiers ouvrages sur l'accordéon en 1950.

Homonymie de patronyme italien